Протасово — село в Алтайском крае, Немецкого национального района, центр одноимённого сельского поселения. В селе действует почтовое отделение, средняя школа, детский сад «Одуванчик», отделение Сбербанка, церковь евангельских христиан-баптистов. 

Население —  чел. ()

Протасово расположено в Кулундинской степи, в 25 км к северо-востоку от райцентра Гальбштадт, высота над уровнем моря 133 м, ближайшая железнодорожная станция — Славгород Западно-Сибирской железной дороги — в 75 км.

История 
Село было основано в 1907 году (по другим данным в 1908 году) в составе Орловской волости Барнаульского уезда Томской губернии меннонитами из молочанской и хортицкой колоний и Уфимской губернии. В 1910 году была открыта церковно-приходская школа, к 1911 году 155 жителей села владели 3559 десятинами земли. В годы Первой мировой войны четыре жителя были мобилизованы в армию.

В 1930 году создана сельхозартель «Красный Октябрь». Впоследствии колхоз переименовывался в колхоз «Социализм», имени Тухачевского. Во время Великой Отечественной войны было призвано 14 человек, основная часть взрослого населения (около 40 человек) была мобилизована в трудармию. Мужчин направили в Кузбасс, на Тульские угольные шахты, женщин — на Михайловский содокомбинат и лесоповал.

В ноябре 1951 года пять мелких хозяйств в поселениях Протасово, Никольское, Красный Дол, Мирное, Чистое объединили в колхоз имени Энгельса с центральной усадьбой в Протасово.

В конце 1980-х началась эмиграция в Германию: в 1987 году в Германию выехала первая семья, в 1990 году уже 56 человек

В июле 1992 года колхоз имени Энгельса переименован в колхоз «Алтай» (позже СХК КЛХ «Алтай»). Приказом Министерства сельского хозяйства от 29 января 1993 года в колхозе организован племзавод по разведению крупного рогатого скота красной степной породы. Весной 2010 года колхоз приобрел агрохолдинг «Изумрудная страна».

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карта Бурлинского района, Алтайский край. Протасово в секторе Е
 [maps.vlasenko.net/?lat=53.42&lon=79.16&addmap2=smtm200&s=&addmap1=smtm500 Протасово на картах]

Населённые пункты Немецкого национального района
Немецкие колонии в Алтайском крае